Dvärglärka var tidigare namnet på arten Alaudala rufescens. Sedan 2022 delas den upp i tre arter:
 medelhavsdvärglärka (A. rufescens)
 turkestandvärglärka (A. heinei)
 sidenvägsdvärglärka (A. cheleensis)

Referenser